Adil Çarçani (1922-1997), politico albanese
 Giuseppe Carcani (1703-1779), compositore e organista italiano
 Pasquale Carcani (1721-1783), letterato, filologo e giureconsulto italiano